Název Kerhartice má více sídel:
 Kerhartice (Česká Kamenice), část města Česká Kamenice v okrese Děčín
 Kerhartice (Ústí nad Orlicí), část města Ústí nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 Kerhartice (Jakartovice), téměř zaniklá vesnice u vodní nádrže Kružberk, základní sídelní jednotka obce Jakartovice v okrese Opava

Externí odkazy